На програму Светског купа у биатлону 2012/13. такмичење у дисцилини појединачно за мушкарце налазило се само три пута ове године. Прво је одржано у 2. колу 28. новембра 2012. у Естерсунду (Шведска), а последње 7. марта 2013. у Сочију (Русија).

Кристални глубус у овој дисциплини освојио је брат прошлогодишњег победника Мартен Фуркад из Француске са максималним бројем могућих 180 бодова, јер је победио у све три трке.

Систем такмичења 
Стаза за најстарију дисциплину у биатлону појединачно у мушкој конкуренцији износи 20 км, која се прелази у пет кругова. Биатлонци пуцају четири пута, прва два из лежећег, а друга два из стојећег става у укупно 20 мета. За сваки промашај биатлонац добија додатно један минут. Такмичари стартују појединачно у временским размацима од 30 секунди.

Победници у дисциплини појединачно у Светском купу 2011/12.

Освајачи медаља

Коначна табела у дисциплини појединачно за мушкарце 
Табела на сајту ИБУ

Извори

Спољашње везе 
 Пласман мушкараца у Светском купу 2012/13.

Светски куп у биатлону 2012/13.